

Вулиця Академіка Корольова — вулиця у місті Бердичів
 Вулиця Академіка Корольова — вулиця у місті Дніпро
 Вулиця Академіка Корольова — вулиця у місті Калуш
 Вулиця Академіка Корольова — вулиця у місті Київ
 Вулиця Академіка Корольова — вулиця у місті Кропивницький
 Вулиця Академіка Корольова — вулиця в місті Одеса
 Вулиця Академіка Корольова — вулиця в місті Подільськ
Вулиця Академіка Корольова — вулиця у місті Хмельницький
 Вулиця Академіка Корольова — вулиця у місті Черкаси
 Вулиця Академіка Корольова — вулиця в місті Ужгород

Вулиця Корольова 
 Вулиця Корольова — вулиця у місті Бориспіль
 Вулиця Корольова — вулиця у місті Вінниця
 Вулиця Корольова — вулиця у місті Вознесенськ
Вулиця Корольова — вулиця у місті Житомир
Вулиця Корольова — вулиця у місті Ковель
Вулиця Корольова — вулиця у місті Лохвиця
Вулиця Корольова — вулиця у місті Луцьк
 Вулиця Корольова — вулиця у місті Львів
Вулиця Корольова — вулиця у місті Рівне
 Вулиця Корольова — вулиця у місті Чернігів

Вулиця Сергія Корольова 
Вулиця Сергія Корольова — вулиця у місті Запоріжжя
Вулиця Сергія Корольова — вулиця у місті Ізюм
Вулиця Сергія Корольова — вулиця у місті Овруч
Вулиця Сергія Корольова — вулиця у місті Павлоград

Вулиця Академіка Сергія Корольова 
Вулиця Академіка Сергія Корольова — вулиця у місті Первомайськ

Див. також 
 Проспект Академіка Корольова